Boban Maksimović (en serbe cyrillique : ) est un footballeur suisse d'origine serbe, né le  à Loznica en Yougoslavie. Il mesure  et évolue au poste de milieu de terrain.

Biographie

Carrière

Palmarès 
Vierge

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Loznica
Naissance en octobre 1985
Footballeur suisse
Footballeur serbe
Joueur du BSC Young Boys
Joueur du FC Winterthour
Joueur de l'Étoile rouge de Belgrade
Joueur du Vojvodina Novi Sad
Joueur du FC Bienne
Joueur du FC Baden